Albert de Prusse peut désigner : 
Albert de Brandebourg (1490-1568)
Albert de Prusse (1809-1872)
Albert de Prusse (1837-1906)